Lista das 22 comunas do departamento ultramarino francês da Guiana Francesa.

Guiana Francesa